Elderen peut désigner :
 Elderen une ancienne commune qui a existé entre 1971 et 1977.
 Genoelselderen, une section de Riemst qui auparavant a fait partie d'Elderen.
 On y trouve le Château de Genoels-Elderen.
 's Herenelderen, une section de Tongres qui auparavant a fait partie d'Elderen.
 Odeur, dont Elderen est le nom néerlandais.